Кампобассо — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Кампобассо — провінція в Італії, у регіоні Молізе.